Tańczący z wilkami – powieść Michaela Blake’a z 1988
 Tańczący z wilkami – amerykański western z 1990, adaptacja powieści
 Tańczący z Wilkami – John Dunbar, postać fikcyjna, główny bohater książki i filmu